Добиаш () — чешская фамилия. Известные представители:

 Добиаш, Александр Антонович (1875—1932) — советский физик, педагог, автор учебников.
 Добиаш, Антон Вячеславович (1846—1911) — российский филолог-эллинист, профессор.
 Добиаш, Вацлав (1909—1978) — чехословацкий композитор, педагог, музыкальный и общественный деятель.
 Добиаш, Иосиф Вячеславович (1853—1925) — российский педагог.
 Добиаш, Карол (род. 1947) — чехословацкий футболист, впоследствии — словацкий футбольный тренер.
 Добиаш-Рождественская, Ольга Антоновна (1874—1939) — российский и советский историк-медиевист, палеограф и писательница, член-корреспондент АН СССР.